Nožničarka (znanstveno ime Volvariella) so rod gliv iz družine ščitarke (Pluteaceae).

Značilno za nožničarke je, da so na videz malce podobne mušničarkam, le da na betu nimajo nikoli obročka, njihovi lističi in trosi pa so rožnate barve.
Po obliki so nožničarke nekoliko podobne tudi lupinarjem, le da nimajo nažlebkanega obrobja na klobuku.

Nožničarke uspevajo na lesu, slami in drugih organskih odpadkih. Zanje je značilna velika lupina v dnišču beta. Na Daljnem vzhodu nožničarke gojijo za prehrano, po navadi na riževi slami, na Slovenskem pa jih pogosto najdemo na bolj toplih krajih in v rastlinjakih. Med nožničarkami ni znanih strupenih vrst, le redke vrste pa so okusne. Nekatere vrste nožničark so priljubljene tudi v Evropi, predstavljajo pa 16 % vseh gojenih gob na tržišču.

Vrste 
Volvariella bombycina
Volvariella gloiocephala
Volvariella hypopithys
Volvariella jamaicensis
Volvariella lepiotospora
Volvariella peckii
Volvariella speciosa
Volvariella surrecta
Volvariella volvacea

Ščitarke